Velarde hace referencia a varios artículos:

Personas
 Velarde Pérez Fontana,  médico y escritor uruguayo;
 Manuel Velarde Seoane, militar y político peruano;
 Pedro Velarde y Santillán, militar español, héroe de la Guerra de la Independencia.

Instituciones
 Velarde Club de Fútbol, en Muriedas, Cantabria.

Lugares
 Velarde (Nuevo México),  lugar designado por el censo, en Estados Unidos;
 Palacio de Velarde.